Гай Юний Силан (Gaius Junius Silanus) e име на римските политици:

 Гай Юний Силан, баща на долния (= PIR² I 824)
 Гай Юний Силан, консул 17 пр.н.е. (= PIR² I 823)
 Гай Юний Силан (консул 10 г.) (= PIR² I 825)
 Гай Апий Юний Силан, консул 28 г. (= PIR² I 822)

Вижте също 
 Юний Силан